Села:
 Тетильківці — Львівська область, Золочівський район
 Тетильківці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район